Ленартович () — польско-литовская фамилия.

Известные носители 
 Ленартович, Станислав (1921—2010) — польский кинорежиссер и сценарист. Один из создателей польской школы кино.
 Ленартович, Теофил (1822—1893) — польский поэт,  этнограф.
 Ленартович, Юрий Сильвестрович (род. 1941) — украинский государственный деятель.